Engstringen bezeichnet zwei Gemeinden in der Schweiz:

Oberengstringen und
Unterengstringen.